Nowy Arsenał w Toruniu – dawny magazyn prowiantowy Twierdzy Toruń, ob. budynek biurowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Dominikańskiej 7/9.

Historia 

Budynek powstał w miejscu wyburzonego w 1834 roku klasztoru dominikanów i pierwotnie pełnił funkcję magazynu prowiantowego Twierdzy Toruń. Do połowy lat 80. XX w. mieścił się tutaj magazyn państwowej firmy "Polmozbyt", a budynek planowano zaadaptować na potrzeby Archiwum Państwowego, do czego jednak nie doszło.

Na przełomie XX i XXI w. rozpoczęto remont obiektu i przeznaczono go na cele biurowe.

W 1979 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Architektura 
Budynek powstał w stylu klasycystycznym i w pierwotnej formie architektonicznej przetrwał do czasów współczesnych.

Nagrody i wyróżnienia 
W 1999 roku Arsenał otrzymał tytuł "Obiekt Roku" w kategorii rewaloryzacja i adaptacja budynków zabytkowych.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona biurowca

Zabytki nieruchome w Toruniu
Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Budynki biurowe w Toruniu